Бланд има више значења:
 Округ Бланд (Вирџинија)
 Бланд (Вирџинија)
 Бланд (Мисури)